Сезон 2008-09 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 112-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Цюрих».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки:
1. Клуб Сьйон взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Швейцарії 2008—2009

Позначення:

Результати

Тури 1-18

Тури 19-36

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/13 червня 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2008-09
Швейцарія
Швейцарія
2008 у швейцарському спорті
2009 у швейцарському спорті